

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Zbyszewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin 
 Zbyszewice – przysiółek osady Miętno w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard